Lenka — дебютный студийный альбом австралийской певицы Ленки. Он был выпущен 23 сентября 2008 года лейблом Epic Records. Первый сингл, «The Show», был выпущен 15 июня 2009 года.

Синглы 
Сингл «The Show» был выпущен для цифровых ритейлеров 6 сентября 2008 года в качестве ведущего сингла альбома. Песня имела умеренный успех, достигнув 25-й строчки в американском чарте Adult Top 40 и 65-й строчки в австралийском чарте синглов ARIA.

Сингл «Trouble Is a Friend» был выпущен для цифровых ритейлеров в качестве второго и последнего сингла с альбома 1 сентября 2009 года. Он не смог сравниться с успехом своего предшественника, достигнув 65-й строчки в немецком чарте синглов.

Трек-лист

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Ленки
Альбомы Epic Records
Дебютные альбомы 2008 года